Авл Цеци́на ():

 Авл Цецина Север, римский писатель и оратор;
 Авл Цецина Север, консул-суффект 1 года до н. э., первый управляющий провинцией Мёзия в 6—7 годах. Сын предыдущего;
 Авл Цецина Пет, консул-суффект 37 года;
 Авл Цецина Аллиен, консул-суффект в 69 году;
 Авл Цецина Тацит, консул 273 года.

Цецины